Јадранска лига у кошарци 2022/23. или АБА лига 2022/23., двадесет друга је сезона регионалне кошаркашке лиге која окупља клубове из држава некадашње СФР Југославије. Такмичењем управља организација АБА лига ј.т.д, а због спонзорског уговора са спортском кладионицом АдмиралБет пун назив лиге ове сезоне гласи АдмиралБет АБА лига.

Дана 15. септембра 2022. године, на заседању Скупштине АБА лиге ј.т.д, одлучено је да се од сезоне 2022/23. у плеј-оф пласира осам најбоље пласираних клубова на табели. Четвртфиналне и полуфиналне серије играју се на две, а финална на три добијене утакмице.

Учесници у сезони 2022/23.

Тренери

Промене тренера у току сезоне

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:
 

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Разигравање за титулу (Плеј-оф)

Четвртфинале 
Први пар:

Други пар:

Трећи пар:

Четврти пар:

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Бараж за опстанак у Јадранској лиги

Статистика

Статистички најбољи играчи

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње појединачне награде

Клубови АБА лиге у европским такмичењима

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Јадранске лиге на енглеском

2022/23
Сезона 2022/23. у српској кошарци
Сезона 2022/23. у европској кошарци